Endymion kan syfta på:

 Endymion – fåraherde i den grekiska mytologin
 Endymion (DJ) – en holländsk musikgrupp

Fiktiva karaktärer 
Prins Endymion – en rollfigur i Sailor Moon-serien
Raul Endymion – huvudkaraktären i Dan Simmons Endymion (Hyperion Cantos)

Geografi
 Endymion Creek – ett vattendrag i delstaten Queensland

Personer
 Endymion Porter (1587–1649), en engelsk hovman och politiker

Verk
 Endymion (Disraeli) – en roman av Benjamin Disraeli, 1st Earl of Beaconsfield från 1880
 Endymion (Hyperion Cantos) – en science fiction-roman från 1996 av Dan Simmons
 The Rise of Endymion en efterföljare från 1997
Endymion (roman av Heidenstam) – en roman från 1889 av Verner von Heidenstams 
 Endymion (pjäs) – en pjäs från 1591 av John Lyly

Vetenskap
 342 Endymion – en asteroid i huvudbältet
 Endymion – ett släkte i familjen hyacintväxter, synonym till Hyacinthoides
 Endymion (krater) – en krater på månen

Se även
 Endymion Island – flera öar